

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 popdstawowe
 Stara Kolonia – część miasta Brzeszcze
 Stara Kolonia – część miasta Wojkowice
 Stara Kolonia – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Stara Kolonia – część wsi Czułczyce-Kolonia w woj. lubelskim w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Stara Kolonia – część wsi Staw Noakowski-Kolonia w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Stara Kolonia – część wsi Majdan Skierbieszowski w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Stara Kolonia – wieś w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Stara Kolonia – część wsi Gniazdowice w woj. małopolskim w pow. proszowickim, w gminie Proszowice

Części miejscowości w Polsce istniejące tylko w bazie PRNG 
 Stara Kolonia – część miasta Lubliniec 
 Stara Kolonia – część miasta Zabrze 
 Stara Kolonia – część wsi Perzów w woj. wielkopolskim w pow. kępińskim, w gminie Perzów